Runólfsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Þorlákur Runólfsson (1086–1133), évêque de Skálholt, en Islande ;
  (mort en 1187), moine islandais ;
  (1900–1970), trompettiste, compositeur, chef d'orchestre islandais.

Notes et références